Salitre é um distrito do município brasileiro de Canindé, no estado do Ceará. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sua população no ano de 2010 era de  habitantes, sendo  homens e  mulheres, possuindo um total de  domicílios particulares. Foi criado em 15 de julho de 1999.

Ver também 
 Distritos do Brasil
 Lista de distritos de Canindé

Ligações externas 
 

Distritos de Canindé (Ceará)